Moutnedjemet est un prénom féminin porté au Nouvel Empire et à la Troisième Période intermédiaire :

 Moutnedjemet, dame de la noblesse égyptienne, reine et épouse d'Horemheb, dernier souverain de la  ;
 Moutnedjemet, reine et épouse de , quatrième souverain de la .  

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité